Всё, что было:

 «Всё, что было» — русский романс. Музыка Д. Покрасса, слова П. Германа.
 «Пётр Лещенко. Всё, что было…» — восьмисерийный телесериал о жизни и творчестве русского и румынского певца, артиста, ресторатора Петра Лещенко
 «Всё, что было» — песня группы «Ария».